Чунган — топонимы:
 Чунган () — уезд (кун) в провинции Чагандо Северной Кореи.
 Чунган () — община в уезде Вутхы провинция Тхайбинь, Вьетнам.
 Чунган () — община в уезде Вунгльем, провинция Виньлонг, Вьетнам.